

Dynastia leońska, 457–518

Dynastia justyniańska, 518–610

Dynastia heraklijska, 610–717

Dynastie: izauryjska, amoryjska i macedońska, 717–1057

Dynastie: Dukasów, Komenów, Angelosów, Laskarysów i Paleologów, 1057–1453 

Drzewa genealogiczne